Teatro Regina Margherita – teatro di Caltanissetta
 Teatro Regina Margherita – teatro in località Marcialla, nel comune di Barberino Val d'Elsa